Il doppio del torneo di tennis Jerusalem Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jeff Coetzee e Tuomas Ketola che hanno battuto in finale Barry Cowan e Neville Godwin 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Noam Behr /  Eyal Ran (primo turno)
 Jeff Coetzee /  Tuomas Ketola (Campioni)

 Barry Cowan /  Neville Godwin (finale)
 Thomas Shimada /  Myles Wakefield (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Jerusalem Challenger 1999